Le championnat du Brésil de football 1979 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à l'Internacional.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

1/2 finales 
 Coritiba 1-1 ; 1-2 Vasco da Gama
 Palmeiras 2-3 ; 1-1 Internacional

Finale 
 Vasco da Gama 0-2 ; 1-2 Internacional
Internacional remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1979
Brésil
1979 au Brésil